

Cinema
I giorni della vita (The Time of Your Life) – film statunitense del 1948 diretto da Henry C. Potter

Teatro
The Time of Your Life – opera teatrale in cinque atti del 1939 di William Saroyan

Televisione
The Time of Your Life – film per la televisione statunitense del 1976 diretto da Kirk Browning
The Time of Your Life – serie televisiva britannica trasmessa nel 2007
The Time of Your Life – episodio della terza stagione della serie televisiva antologica statunitense Playhouse 90 trasmesso il 9 ottobre 1958

Pagine correlate
Time of Your Life